Же́лько Ива́нек (; род. 15 августа 1957, Любляна, Словения) — американский актёр словенского происхождения, лауреат премии «Эмми» за лучшую роль второго плана в телевизионной драме «Схватка».

Биография 
Родился в 1957 году в Любляне, Югославия. В 1960 году Желько, его мать и младший брат Иван приехали в Пало-Алто, штат Калифорния, США, где его отец учился на инженера в Стэнфордском университете. В 1962 году семья вернулась на пять лет в Югославию, а затем снова переехала в Пало-Алто.

В 1975 году окончил среднюю школу Ellwood P. Cubberley в Пало-Алто. Играл в многочисленных общественных театральных постановках.

В 1978 году окончил Йельский университет, а затем поступил в Лондонскую академию музыкального и драматического искусства.

Играл в американских театрах, в 1981 году получил премию «Драма Деск», часто выступал на Бродвее и был трижды номинирован на премию «Тони».

Однако, наибольшую известность получил своими второстепенными ролями в ряде известных телесериалов. Снимался с 1981 года, его первая телевизионная роль в мыльной опере «На пороге ночи» канала ABC. Снялся в ряде заметных ролей, так в 1994 году сыграл главную роль Роланда в серии «Роланд» первого сезона сериала «Секретные материалы».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Выпускники Йельского университета
Выпускники Лондонской академии музыкального и драматического искусства